Pasculli ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Pasculli (1842–1924), italienischer Oboist
 Ettore Pasculli (* 1950), italienischer Filmregisseur
 Pedro Pasculli (* 1960), argentinischer Fußballspieler